Проурзин Валерий Владимирович (род. 23 июня 1973 года, Северодвинск) — российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России по хоккею с мячом.

Биография 

Родился в Северодвинске. 
Воспитанник северодвинского хоккея. 
Начинал играть в родном «Севере». 
С приходом на тренерский мостик «Водника» Владимира Янко, переехал в Архангельск. 
Мастер спорта России. 

Выступал: 
В составе «Водника» (1989—1990, 1995—1997, 2008—2010) - 82 игры 13 мячей. 
В составе «Северная Двина» (1990—1991). 
В составе «Севера» (1991—1995, 1997—1999) - 100 игр 27 мячей. 
В составе «Зоркого» (1999—2006, 2010-2011) - 210 игр 42 мяча. 
В составе «Волги» (2006—2008) - 50 игр 17 мячей. 
В составе«Вымпела» (2011-2012). 

В розыгрышах Кубка мира (1996, 2004, 2005) - 12 матчей, 1 мяч.  
В розыгрышах Кубок чемпионов (2005) - 1 матч, 0 мячей.  

1-ый мяч забил в 9 игре 9 декабря 1992 года, в выездной игре с командой Зоркий (5:10), на 68 минуте. 
50-ый мяч забил в 203 игре 8 декабря 2001 года, в домашнем матче с командой Строитель (5:5), на 43 минуте с 12 метрового. 
99-ый мяч забил в 384 игре 12 марта 2009 года, в домашнем матче с командой СКА-Свердловск (6:1), на 66 минуте с 12 метрового.

Достижения 

 Чемпион России (2) - 1996, 1997. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2) - 2004, 2011. 
 Финалист кубка России (2) - 1996, 2010/11. 
 Финалист кубка Европейских чемпионов (1) - 1996. 
 Бронзовый призёр международного турнира ППР (1) - 1996 (в составе Россия-2).

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

Забивал мячи в ворота 25 / 18(1) команд 

 Чемпионат России                    Кубок России
 1.Родина               = 13 мячей   1-3.Водник             = 5
 2-3.Строитель С        = 10         1-3.Волга              = 5
 2-3.Локомотив Ор       = 10         1-3.Старт              = 5
 4-7.Саяны              =  6         4.Север                = 4    
 4-7.Динамо М           =  6         5.Строитель            = 3     
 4-7.Волга              =  6         6-10.Североникель      = 2       
 4-7.Агрохим            =  6         6-10.Динамо М          = 2
 8.Ак Барс-Динамо       =  5         6-10.Ак Барс-Динамо    = 2
 9-12.Зоркий            =  4         6-10.БСК               = 2
 9-12.Водник            =  4         6-10.Маяк              = 2
 9-12.Север             =  4        11-18.Зоркий            = 1
 9-12.Уральский трубник =  4        11-18.Вымпел            = 1
 13-14.Енисей           =  3        11-18.Родина            = 1
 13-14.Юность Ом        =  3        11-18.Уральский трубник = 1
 15-18.БСК              =  2        11-18.Мурман            = 1
 15-18.Байкал-Энергия   =  2        11-18.СКА-Забайкалец    = 1
 15-18.Старт            =  2        11-18.Енисей            = 1
 15-18.СКА-Свердловск   =  2        11-18.СКА-Нефтяник      = 1
 19-25.Подшипник        =  1        -----.Водник-2          = -(1)
 19-25.Североникель     =  1
 19-25.Металлург Бр     =  1
 19-25.Маяк             =  1
 19-25.Мурман           =  1
 19-25.Лесохимик        =  1
 19-25.Кузбасс          =  1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 66 играх 
по 2 мяча забивал в 15 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
Свои 99 мячей забросил в 82 играх, в 360 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 30 играх 
по 2 мяча забивал в 5 играх 
 
Свои 40 мячей забросил в 35 играх, в 84 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ФХМР
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте bandysidan
 Состав команды
 Интервью с хоккеистом

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Север»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Вымпел»